Кампанія «Z» — це пропагандистська кампанія в Росії з метою згуртувати підтримку російського вторгнення в Україну 2022 року під час російсько-української війни. «Z» було намальовано на багатьох російських автомобілях під час вторгнення. Знак «Z» порівнюють з «новою свастикою».

Символіка V і Z дістала у ЗМІ назву звастика і була заборонена Верховною Радою України як символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну. Згодом він став мілітаристським символом, який використовується в російській пропаганді та російським цивільним населенням на знак підтримки вторгнення. За межами Росії символ був заборонений до публічного показу в різних країнах. Символ "Z" був зневажливо названий zwastika або zwaztika, посилаючись на нацистську свастику, або зневажливо в російській та українській мовах як "зига" (рос. зига), посилаючись на Sieg Heil. Росію також почали називати Руззією або Руззією українські офіційні особи або користувачі в Інтернеті.

Помітне використання 

 Російський гімнаст Іван Куляк носив «Z» на змаганнях і тепер може бути відсторонений від змагань за свої дії.
 Марія Бутіна намалювала «Z» на своєму піджаку у відео в соцмережі.
 Роскомнагляд змінив свій телеграм-канал, виділивши букву Z.

Див. також 

 Маркування військової техніки ЗС РФ
 4-та поліцейська панцергренадерська дивізія СС
 Вольфсангель

Примітки 

Пропаганда
Російська пропаганда під час вторгнення в Україну (2022)
Російсько-українська війна (з 2014)